La edición 81.ª de los Internacionales de Francia de Roland Garros se celebró  entre el 24 de mayo y el 6 de junio de 1982 en las pistas del Stade Roland Garros de París, Francia.

El cuadro individual masculino lo iniciaron 128 tenistas  mientras que el cuadro individual femenino comenzó con 96 tenistas.

Hechos destacados 
En la competición individual masculina se impuso  por el sueco Mats Wilander  que en el año de su debut en París lograba el primero de sus tres títulos en Roland Garros  al imponerse en la final al argentino Guillermo Vilas. Con esta victoria Mats Wilander se convirtió en el primer tenista en lograr el triunfo no siendo cabeza de serie del torneo.
	
En la competición individual femenina la victoria fue para la estadounidense Martina Navrátilová que lograba también su primer título de los dos que obtendría en Roland Garros al imponerse a su compatriota Andrea Jaeger

Palmarés

Cabezas de serie

Cuadros Finales

Categoría sénior

Torneo individual masculino

Torneo individual  femenino

Torneo dobles masculino

Torneo dobles femenino

Torneo dobles mixto

Véase también 
 Torneo de Roland Garros
 Grand Slam

Referencias

Enlaces externos 
 Roland Garros (Web oficial)

Torneo de Roland Garros 1982